Mordowskoje () ist der Name folgender Orte in Russland:
 Mordowskoje (Iwanowo), Dorf im Juschski rajon der Oblast Iwanowo
 Mordowskoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk der Oblast Kaliningrad (Sergitten, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Mordowskoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk der Oblast Kaliningrad  (Groß Legitten, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Mordowskoje (Nischni Nowgorod), Dorf im Pawlowski rajon der Oblast Nischni Nowgorod